Il Delia Nivolelli spumante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Trapani.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino chiaro, con riflessi talvolta verdolini - spuma fine, vivace e persistente
odore: delicato, più o meno fruttato
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Trapani
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Damaschino
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Grecanico Dorato
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Grillo
Vini spumanti